Krewinkel ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

 Krewinkel (Büllingen), Ortsteil der Gemeinde Büllingen, Provinz Lüttich, Belgien
 Krewinkel-Wiltrop, Ortsteil der Gemeinde Lippetal, Kreis Soest
 Krewinkel (Stolberg), Stadtteil von Stolberg (Rheinland), Städteregion Aachen

Krewinkel ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert Krewinkel (1844–1898), Vorsitzender der Aachener Sozialdemokraten zur Zeit des Sozialistengesetzes (1878–1890)
 Jörg Krewinkel (* 1964), deutscher Handballspieler
 Ralf Krewinkel (* 1974), niederländischer Politiker (PvdA)

Siehe auch:
 Krähwinkel (Begriffsklärung)
 Kräwinkel